Wiro (voornaam), een jongensnaam
Wiro (heilige), een heilige
Wiro (strip), een stripfiguur